Jenny har flere betydninger:

 Jenny - et pigenavn

Dyr 
 Jenny (æsel), et æsel
 Jenny (gorilla), den ældste gorilla i fangeskab da hun døde i alder af 55 år
 Jenny (orangutan), en orangutan i London Zoo i 1830'erne

Film 
 Jenny (film fra 1936), en fransk film af Marcel Carné
 Jenny (film fra 1958), en hollandsk film
 Jenny (film fra 1962), en australsk tv-film
 Jenny (film fra 1970), en film med Alan Alda og Marlo Thomas
 Jenny (film fra 1977), en film fra 1977 af Jon Bang Carlsen.

Musik 
 Jenny (EP), en EP af Stellastarr* fra 2003

Sange 
 "Jenny" (The Click Five-sang) (2007)
 "Jenny" (Nothing More-sag)
 "Jenny" (Studio Killers-sang) (2013)
 "867-5309/Jenny", en sang af Tommy Tutone i 1981
 Jenny (sang) - sang fra 1977 fra den danske poprockgruppe Bifrost
 "Jenny", en sang af Edyta Bartosiewicz fra albummet Dziecko (1997)
 "Jenny", en sang af Chicago fra albummet Chicago VI (1973)
 "Jenny", en sang af John Mayall & the Bluesbreakers (1968)
 "Jenny", en sang af The Mountain Goats fra albummet All Hail West Texas (2002)
 "Jenny", en sang af Sleater-Kinney fra albummet Dig Me Out (1997)
 "Jenny", en sang af Walk the Moon fra albummet Walk the Moon (2012)
 "Jennifer Juniper", en sang med Donovan (1968)

Personer og fiktive karakterer 
 Jenny (skuespiller), indisk komiker og skuespiller
 Jenny (sanger), spansk sanger
 Jenny (Doctor Who) - en fiktiv person i den britisk tv-serie Doctor Who
 Jenny (Matador) - en fiktiv person i den danske tv-serie Matador

Steder 
 Jenny, en by i Suriname
 Jenny-Schloss, et bygningsværk i Thalwil, Schweiz
 Jenny Lake - en sø i bjergkæden Teton Range i USA

Transport 
 Jenny (skonnert), et engelsk skib, der er omdrejningspunktet i en formodentlig usand historie om et skibsforlis i Drakestrædet
 SS Jenny, et dampskib fra Panama
 Curtiss JN-4 eller Jenny, et biplan
 Genua (sejl) eller Jenny, et stort form for sejl

Anden brug 
 Spinning Jenny – en spindemaskine brugt under den industrielle revolution
 Inverted Jenny - et amerikansk frimærke fra 1918, der på grund af et fejltryk er blevet et af verdens mest værdifulde frimærker
 Jenny (roman) - bog af Jonas Gardell
 Jenny (bog) - bog af Sigrid Undset fra 1911
 Jenny (dukke), et japansk legetøj
 Jenny (tv-serie), en sitcom med Jenny McCarthy fra 1997
 "Jenny", et digt af Patti Smith fra bogen Babel (1978)

Se også 
 Jena er en by i Tyskland